T22 – czołg amerykański
 T22 – dawne oznaczenie drogi w Polsce (lata 70. – 1985)